Анджапарідзе Веріко Івліанівна — грузинська актриса театру і кіно, народна артистка СРСР.
 Анджапарідзе Георгій Несторович (1887—1937) — грузинський юрист, політик, депутат Установчих зборів Грузії.
 Анджапарідзе Мері Івліанівна — радянський кінорежисер і сценарист, лауреат Сталінської премії першого ступеня.
 Анджапарідзе Зураб Іванович — грузинський оперний співак, народний артист СРСР.